EGW steht als Abkürzung für:

 Einwohnergleichwert zur Ermittlung der biologischen Belastung von Kläranlagen in der Wasserwirtschaft
 Evangelisches Gemeinschaftswerk in der Schweiz
 Europäisches Gymnasium Waldenburg in Sachsen, Deutschland
 Eingleisgerätewagen bei der Bremer Straßenbahn
 Endvermittlungsstellen-Gruppenwähler, eine Wahlstufe im Fernsprechfernverkehr mit Motor-Drehwählern

EGW